Ilha de São Domingos — das Caraíbas, cujo nome nativo era Quisqueya
República Dominicana — país da ilha acima, cujo nome popular e literário é Quisqueya
Quisqueya (cidade) — município da República Dominicana
Quisqueya (orquídea) — género botânico endémico da ilha de São Domingos

Desambiguações de topônimos